Carver Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carver Mountain (North Carolina)	
 Carver Mountain (Oklahoma)